Macon County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Macon County, Alabama
 Macon County, Georgia
 Macon County, Illinois
 Macon County, Missouri
 Macon County, North Carolina
 Macon County, Tennessee